coma (astronomia) (femení, la coma), cua o cabellera d'un cometa
 coma (geografia) (femení), depressió plana en un terreny muntanyós
 coma (medicina) (masculí), estat sever de pèrdua de consciència
 coma (òptica) (femení), tipus d'aberració òptica típica dels telescopis reflectors
 Música:
 Coma (música) (femení), Interval que equival a la novena part del to sencer
 Coma (respiració) (femení), pausa per a prendre aire en una composició musical
 Tipografia:
 coma (puntuació) (femení), signe de puntuació que indica una breu pausa en un text
 coma decimal (femení), signe gràfic que separa les parts decimal i entera d'un número
 Informàtica teòrica:
 coma fixa (femení), representació de nombres reals mitjançant un sistema numèric posicional, la posició de la coma indica la potència de la base per la qual s'ha de multiplicar el dígit corresponent
 coma flotant (femení), mètode de representació aproximada de nombres reals que es pot adaptar a l'ordre de magnitud del valor a representar, usualment traslladant la coma decimal - mitjançant un exponent - cap a la posició de la primera xifra significativa del valor
 Toponímia: 
Entitats de població:
 Coma (Cardona), nucli de la vila de Cardona al Bages
 Coma (Eus), antic poble i nucli actualment despoblat al terme municipal d'Eus al Conflent
 La Coma (Sant Llorenç des Cardassar) o sa Coma, nucli turístic al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar a l'illa de Mallorca
 La Coma (la Coma i la Pedra), poble i cap del municipi de la Coma i la Pedra al Solsonès
 La Coma (Cardedeu), caseria al terme municipal de Cardedeu al Vallès Oriental
 La Coma (Creixell), caseria al terme municipal de Creixell al Tarragonès
 La Coma (la Riera de Gaià), caseria a cavall dels municipis de la Riera de Gaià i Vespella de Gaià al Tarragonès
 La Coma (l'Escala), caseria al terme municipal de l'Escala a l'Alt Empordà
 La Coma (Vacarisses), urbanització al terme municipal de Vacarisses al Vallès Occidental
 La Coma (Vallestàvia), antic llogaret i mines al terme municipal de Vallestàvia al Conflent
La Coma (Paterna), barri al terme municipal de Paterna al País Valencià
 Ciutats desaparegudes:
 Coma (Lícia), a Lícia
 Coma (plaça forta), a Frígia
 Masies:
 La Coma (Camprodon), masia al terme municipal de Camprodon al Ripollès
 La Coma (Capolat), masia al terme municipal de Capolat al Berguedà
 La Coma (Gualba), masia al terme municipal de Gualba al Vallès Oriental
 La Coma (la Vall de Bianya), masia al terme municipal de la Vall de Bianya a la Garrotxa
 La Coma (la Vall d'en Bas), masia al terme municipal de la Vall d'en Bas a la Garrotxa
 La Coma (Llobera), masia al terme municipal de Llobera al Solsonès
 La Coma (Monistrol de Calders), masia al terme municipal de Monistrol de Calders al Moianès
 La Coma (Orís), masia a tocar del Castell d'Orís (Osona) 
 La Coma (Osor), a la Selva
 La Coma (Rubió), a l'Anoia
 La Coma (Sallent), masia al terme municipal de Sallent al Bages
 La Coma (Sant Pere de Ribes), masia al terme municipal de Sant Pere de Ribes al Garraf
 La Coma (Susqueda), masia al terme municipal de Susqueda a la Selva
 La Coma (Vidrà), masia al terme municipal de Vidrà a Osona
 La Coma (Viver i Serrateix), masia al terme municipal de Viver i Serrateix al Berguedà
 la Coma de Codinac
 Mas Coma
 Orografia:
 La Coma (Alfara de Carles), accident orogràfic al terme municipal d'Alfara de Carles al Baix Ebre
 La Coma (Alpicat), accident orogràfic al terme municipal d'Alpicat al Segrià
 La Coma (Isona i Conca Dellà), accident orogràfic entre els termes municipals d'Isona i Conca Dellà i Talarn al Pallars Jussà
 La Coma (Juneda), accident orogràfic al terme municipal de Juneda a les Garrigues
 La Coma (Pujalt), accident orogràfic al terme municipal de Pujalt a l'Anoia
 La Coma (Riu de Cerdanya), accident orogràfic al terme municipal de Riu de Cerdanya a la Baixa Cerdanya
 La Coma (Rivert), coma del poble de Rivert al terme municipal de Conca de Dalt al Pallars Jussà
 La Coma (Tàrrega), accident orogràfic al terme municipal de Tàrrega a l'Urgell
 La Coma (Tremp), accident orogràfic al terme municipal de Tremp al Pallars Jussà
 La Coma (Vallclara), accident orogràfic al terme municipal de Vallclara a la Conca de Barberà
 La Coma (Sant Aniol de Finestres), serra al terme municipal de Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa
 Vegeu també: Sa Coma
 Biografies: Miquel Coma i Puig (Catalunya, segle XVIII), teòric musical
 Obres:
 coma (pel·lícula) (masculí), pel·lícula del 1978 protagonitzada per Geneviève Bujold